Mai mult decât oricare altă grupă de viețuitoare, păsările constituie obiectul unui deosebit interes din partea omului, atât pentru aspectul lor plăcut, coloritul viu, extrem de variat al penajului, cântecul melodios, dar și pentru obiceiurile lor de o mare originalitate (iscusința cu care construiesc cuibul, capacitatea de a se orienta în timp și spațiu pe parcursul migrațiilor, fidelitatea față de locurile de reproducere și de iernare, diverse strategii de nutriție și de protecție contra dușmanilor). La aceasta contribuie deopotrivă ponderea mare pe care păsările o au printre vertebrate, ele fiind mai numeroase pe cuprinsul României, ca specii și indivizi, decât toate celelalte la un loc. Din cele aproximativ 10.000 de specii de păsări din lume, avifauna din România include circa 454 de specii.

Istoric 
Aproape în fiecare an sunt descoperite specii noi pentru România, astfel în 2017 a fost găsită o nouă specie de cuc - cucul pestriț (Clamator glandarius) și una de pietrar - pietrarul de deșert (Oenanthe deserti). O femelă adultă de măcăleandru albastru (Tarsiger cyanurus) a fost capturată pe 17 octombrie 2017 în tabăra de inelare organizată de Grupul Milvus pe Grindul Chituc. În 2017 pentru prima dată a fost înregistrat în România vânturelul de Amur (Falco amurensis) la Murighiol și presură mică (Emberiza pusilla) la Cata (jud. Brașov). Pe 19 ianuarie 2018 ornitologul József Szabó a identificat pe râul Olt o nouă specie de cufundar, cufundarul cu cioc alb (Gavia adamsii).

Categorii fenologice 
Fenologia este o ramură a biologiei care studiază influența factorilor mediului ambiant (meteorologici, climatici, a anotimpurilor etc.) și a factorilor interni (genetici, metabolici, endocrini etc.) asupra dezvoltării plantelor, a vieții păsărilor etc. După modul cum se succed păsările pe teritoriul țării de-a lungul anotimpurilor, se disting patru categorii fenologice mari:
 sedentare, păsări care, indiferent de anotimp, rămân în locurile natale tot timpul anului, chiar și în perioada iernii (majoritatea din Picidae, Corvidae, Paridae, Fringillidae etc.).
 oaspeți de vară sau migratoare, care cuibăresc și se reproduc pe aceste meleaguri, sosind din sud primăvara, iar toamna, când începe sezonul rece, se îndreaptă din nou spre sud în cartierele de iernat (Luscinia, Sylvia, Upupa, Cuculus etc.). 
 oaspeți de iarnă, care vizitează România numai în sezonul rece al anului (toamna și iarna), pentru a-și petrece timpul nefavorabil, venind din nord, unde au cuibărit, și care la ivirea primăverii se reîntorc în ținuturile nordice (Cygnus cygnus, Buteo lagopus etc.);
 păsări de pasaj (sau de trecere, de tranzit) sunt acele specii care în migrațiile lor de toamnă (spre sud pentru a ierna) și de primăvară (spre nord pentru a cuibări) poposesc un timp mai scurt sau mai lung în țară (Pluvialis squatarola, Philomachus pugnax etc.).

Păsările accidentale (păsări migratoarele sporadice neregulate) sunt speciile care apar pe teritoriul țării neregulat, accidental, solitari sau în grupuri mai mari, mai ales în timpul iernii (Acrocephalus dumetorum, Loxia pytyopsittacus etc.).

O specie poate include mai multe categorii fenologice. Ca exemplu rața roșie (Aythya nyroca) este o pasăre de pasaj, oaspete de iarnă și oaspete de vară cuibăritore. Ea este o pasăre migratoare și sosește în România primăvara din cartierele de iernat (Africa de Nord, valea Nilului, nordul Peninsulei Arabice și India), o parte din aceste păsări în migrația lor de primăvară rămân în țară și cuibăresc (oaspete de vară), altele își continue drumul spre nord în alte țări în care cuibăresc (Ucraina, Rusia etc.), poposind un timp mai scurt sau mai lung pe teritoriul României (pasăre în pasaj de primăvară). Toamna exemplarele care au cuibărit în România migrează spre sud către cartierele de iernat. La acestea se adaugă exemplarele care au cuibărit la nord de România, ele trec în pasaj prin țară (pasăre în pasaj de toamnă), iar unele exemplare iernează în pe apele neînghețate (oaspete de iarnă).

Legendă 
Următoarele etichete sunt utilizate pentru a indica starea de conservare a speciilor după criteriile IUCN:

Speciile monotipice sunt cele care nu se divid în subspecii. Pentru subspeciile nemenționate în literatura de specialitate despre avifauna României s-a utilizat semnul „?”, aceste subspecii fiind preluate din alte surse (Del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds). Handbook of the Birds of the World (HBW) în 17 volume, etc.). Pentru categoriile fenologice și populațiile estimate nedefinite clar în literatura de specialitate despre avifauna României s-a utilizat semnul „?”.

Categoria fenologică este dată în mare parte după "Dimitrie Radu. Mic atlas ornitologic. Păsările lumii. 1983", iar populația estimată din România după "Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România. 2015" și după datele Societății Ornitologice Române (SOR).

Lista păsărilor din România și populația estimată

Ordinul Anseriformes (Familia Anatidae - lebede, gâște, rațe, gârlițe, călifari, ferestrași, eideri)

Ordinul Galliformes (Familia Phasianidae - fazani, potârnichi, prepelițe, cocoși de mesteacăn)

Ordinul Otidiformes (Familia Otididae - dropii, spârcaci)

Ordinul Gruiformes

Familia Gruidae - cocori

Familia Rallidae - cristei, cârstei, găinușe de baltă, lișițe

Ordinul Columbiformes (Familia Columbidae - porumbei, turturele, guguștiuci)

Ordinul Pteroclidiformes (Familia Pteroclididae - găinușe de stepă)

Ordinul Charadriiformes

Familia Burhinidae - păsările ogorului

Familia Charadriidae - prundărași, ploieri, nagâți

Familia Glareolidae - ciovlici

Familia Stercorariidae - lupi de mare

Familia Scolopacidae - fluierari, pietruși, nisipari, fugaci, prundași, bătăuși, becaține, sitari, culici, notatițe

Familia Haematopodidae - scoicari

Familia Recurvirostridae - picioroange, ciocîntorși

Familia Laridae - pescăruși, chirghițe, pescărițe, chire

Familia Alcidae - alce

Ordinul Gaviiformes (Familia Gaviidae - cufundari)

Ordinul Procellariiformes

Familia Procellariidae - ielcovani, furtunari

Familia Hydrobatidae - furtunari comuni

Ordinul Ciconiiformes (Familia Ciconiidae - berze sau cocostârci)

Ordinul Pelecaniformes

Familia Pelecanidae - pelicani

Familia Ardeidae - stârci, egrete, buhai de baltă

Familia Threskiornithidae - țigănuși, lopătari

Ordinul Suliformes (Familia Phalacrocoracidae - cormorani)

Ordinul Phoenicopteriformes (Familia Phoenicopteridae - flamingi)

Ordinul Podicipediformes (Familia Podicipedidae - corcodei)

Ordinul Falconiformes (Familia Falconidae - șoimi, vânturei)

Ordinul Accipitriformes

Familia Pandionidae - uligani

Familia Accipitridae - vulturi, codalbi, hoitari, acvile, șerpari, găi, ereți, șorecari, viespari, ulii

Ordinul Strigiformes

Familia Strigidae - bufnițe, ciufi, cucuvele, buhe, ciuși, huhurezi 
{| class="wikitable"
!width="20%"|Denumirea științifică latină
!width="12%"|Denumirea română
!width="19%"|Subspecii
!width="18%"|Categorie fenologică
!width="15%"|Populația estimată din România
!width="16%"|Statut IUCN, Imagine
|-
|colspan=7 align="center" style="background:#00E5EE;"|Ordinul: Strigiformes
|-
|colspan=7 align="center" style="background:#BBFFFF;"|Familia: Strigidae
|-
|colspan=7 align="center" style="background:#FFFF00;"|Subfamilia: Asioninae
|-
|Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
|Ciuf de câmp, Ciuf de baltă, Ciof de baltă, Ciuș, Știsiu.
|Asio flammeus flammeus (Pontoppidan, 1763)
|Sedentară, rar cuibăritore. În pasaj. Oaspete de iarnă
|În România, populația cuibăritoare este formată din 20-40 de perechi cuibăritoare. Iarna apar și populații nordice.
| 
|-
|Asio otus (Linnaeus, 1758)
|Ciuf de pădure, Buhă mică de pădure, Ciuhurez urechiat, Huhurez, Hurez, Huhurete, Ciuf, Ciuș.
|Asio otus otus (Linnaeus, 1758)
|Sedentară, cuibăritore. Oaspete de iarnă. În pasaj.
|În România s-a apreciat un număr cuprins între 8.000 și 30.000 de perechi cuibăritoare. În iernile aspre, multe exemplare nordice se adaugă populațiilor din România sau trec chiar mai spre sud, iernând în sudul Africii și în sud-vestul Asiei.
| 
|-
|colspan=7 align="center" style="background:#FFFF00;"|Subfamilia: Surniinae
|-
|Aegolius funereus (Linnaeus, 1758), sin. Aegolius funerus (Linnaeus, 1758)
|Minuniță, Cucuvaie încălțată, Cucuvaia Tengmalm, Cucumeagă încălțată.
|Aegolius funereus funereus (Linnaeus, 1758)
|Sedentară, cuibăritore. Oaspete de iarnă.
|În România sunt estimate între 600 și 1.000 de perechi cuibăritoare. Iarna apar și exemplare nordice.
| 
|-
|Athene noctua (Scopoli, 1769)
|Cucuvea, Cucuvaie, Cucuvaie balcanică, Cucuvea comună, Cucuveică, Cucumeagă, Cucuvelă, Cucuvea, Cucumea, Cucubeică, Cocioveică, Uture.
|Athene noctua noctua  (Scopoli, 1769), Athene noctua indigena C. L. Brehm, 1855
|Sedentară, cuibăritore.
|În România populația numără între 15.000 și 40.000 de perechi cuibăritoare.
| 
|-
|Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)Eurasian Pygmy-owl (Glaucidium passerinum). HBW Alive
|Ciuvică, Cucuvea pitică, Cucuvea de brădet.
|Glaucidium passerinum passerinum (Linnaeus, 1758)
|Sedentară, cuibăritore.
|Populația estimată în România este de 2500-4000 de perechi cuibăritoare.
| 
|-
|Surnia ulula (Linnaeus, 1758)Northern Hawk-owl (Surnia ulula). HBW Alive
|Ciuhurez, Ciuhurez undulat, Huhurez undulat, Huhurez porumbac.
|Surnia ulula ulula (Linnaeus, 1758)
|Accidentală.
|În România se cunoaște o singură captură de iarnă din 1904.
| 
|-
|colspan=7 align="center" style="background:#FFFF00;"|Subfamilia: Striginae
|-
|Bubo bubo (Linnaeus, 1758)Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo). HBW Alive.
|Buhă, Bufniță, Buhă mare, Bufnă, Buhnă, Bufniță mare, Buhă, Buvnă, Buhac, Bucană.
|
 Bubo bubo bubo (Linnaeus, 1758). 
 Bubo bubo interpositus Rothschild & E. J. O. Hartert, 1910.Friedhelm Weick. Owls (Strigiformes). Annotated and Illustrated Checklist. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006 
|Sedentară, cuibăritore
|Populația estimată în România este de 200-700 de perechi cuibăritoare.
| 
|-
|Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758), sin. Nyctea scandiaca|Bufniță de zăpadă, Bufniță polară.
|Monotipică
|Accidentală
|Specie semnalată înainte de 1949.Liviu Răzvan Pripon. The Ornithological Collection of Natural History Museum from Sibiu (A Historical Review). Brukenthal. Acta Musei, X. 3, 2015 Recent a fost observat un exemplar la marginea pădurii din Tinca (județul Bihor) pe 14 decembrie 2014; un exemplar la Tinca pe 27 ianuarie 2016; un exemplar la Tinca pe 20 martie 2016; un exemplar la Râpa (județul Bihor) pe 14 noiembrie 2016; un exemplar la Tinca pe 14 decembrie 2016 (probabil același exemplar); un exemplar la Belfir (județul Bihor) pe 10 ianuarie 2019.
| 
|-
|Otus scops (Linnaeus, 1758)Eurasian Scops-owl (Otus scops). HBW Alive.
|Ciuș, Ciuf pitic, Buhă pitică, Huhurez mic.
|Otus scops scops (Linnaeus, 1758)
|Oaspete de vară, cuibărește.
|Populația din România este apreciată a fi între 25.000-40.000 de perechi cuibăritore.
| 
|-
|Strix aluco Linnaeus, 1758Tawny Owl (Strix aluco). HBW Alive.
|Huhurez mic, Huhurez de pădure, Ciuhurez de pădure, Ciuhurez, Ciurez, Cecă.
|Strix aluco aluco Linnaeus, 1758
|Sedentară, cuibăritore.
|În România numărul perechilor cuibăritoare este estimat la 20.000-60.000.
| 
|-
|Strix uralensis Pallas, 1771Ural Owl (Strix uralensis). HBW Alive.
|Huhurez mare, Huhurez uralenz, Cihurez cu coadă lungă, Huhurez cu cioc galben.
|Strix uralensis liturata Lindroth, 1788, Strix uralensis macroura Wolf, 1810
|Sedentară, cuibăritore. Oaspete de iarnă.
|Efectivele estimate în România sunt cuprinse între 12.000-20.000 de perechi cuibăritoare. În sezonul rece apar și exemplare nordice.
| 
|}

 Familia Tytonidae - strigi 

 Ordinul Cuculiformes (Familia Cuculidae - cuci) 

 Ordinul Caprimulgiformes (Familia Caprimulgidae - caprimulgi) 

 Ordinul Coraciiformes 
 Familia Alcedinidae - pescărași 

 Familia Meropidae - prigori 

 Familia Coraciidae - dumbrăvence 

 Ordinul Bucerotiformes (Familia Upupidae - pupeze) 

 Ordinul Piciformes (Familia Picidae - ciocănitori, ghionoaie, capîntorturi) 

 Ordinul Apodiformes (Familia Apodidae - drepnele) 

 Ordinul Psittaciformes (Familia Psittacidae - papagali) 

 Ordinul Passeriformes 
 Familia Alaudidae - ciocârlii, ciocârlani 

 Familia Hirundinidae - rândunici, lăstuni 

 Familia Motacillidae - codobaturi, fâse 

 Familia Laniidae - sfrâncioci 

 Familia Bombycillidae - mătăsari 

 Familia Cinclidae - pescărei 

 Familia Troglodytidae - ochiuboului 

 Familia Turdidae - cocoșari, sturzi, mierle 

 Familia Muscicapidae - măcălendri, privighetoare, guși vinete, mierle, codroși, pietrari, mărăcinari, muscari 

 Familia Phylloscopidae - pitulici 

 Familia Cisticolidae - stufârice pătate 

 Familia Cettiidae - stufărice 

 Familia Locustellidae - grelușei 

 Familia Acrocephalidae - lăcari, privighetoare de baltă, frunzărițe 

 Familia Sylviidae - silvii 

 Familia Regulidae - aușei 

 Familia Paridae - pițigoi 

 Familia Panuridae - pițigoi de stuf 

 Familia Aegithalidae - pițigoi codați 

 Familia Remizidae - boicuși 

 Familia Sittidae - țicleni 

 Familia Tichodromidae - fluturași de stâncă 

 Familia Certhiidae - cojoaice 

 Familia Prunellidae - brumărițe 

 Familia Emberizidae - presuri 

 Familia Passerellidae - presuri nord-americane 

 Familia Calcariidae - păsările omătului, presuri de tundră 

 Familia Parulidae - paruline (cântăreții pădurii) 

 Familia Fringillidae - cinteze, mugurari, florinți, sticleți, cânepari, inărițe, scatii, cănărași, botgroși, forfecuțe 

 Familia Cardinalidae - cardinalidae 

 Familia Passeridae - vrăbii 

 Familia Sturnidae - grauri, lăcustari 

 Familia Oriolidae - granguri 

 Familia Corvidae - gaițe, coțofene, stăncuțe, ciori, corbi, alunari 

 Lista păsărilor după denumirea română 

 Acvilă de câmp (Aquila heliaca) 
 Acvilă de munte (Aquila chrysaetos) 
 Acvilă de stepă (Aquila nipalensis) 
 Acvilă țipătoare mare (Clanga clanga) 
 Acvilă țipătoare mică (Clanga pomarina) 
 Acvilă mică (Hieraaetus pennatus) 
 Acvilă porumbacă (Aquila fasciata) 
 Alcă nordică (Uria aalge) 
 Alcă pitică asiatică (Brachyramphus perdix) 
 Alunar (Nucifraga caryocatactes) 
 Aușel cu cap galben (Regulus regulus) 
 Aușel sprâncenat (Regulus ignicapilla) 
 Barză albă (Ciconia ciconia) 
 Barză neagră (Ciconia nigra) 
 Bătăuș (Calidris pugnax) 
 Becațină comună (Gallinago gallinago) 
 Becațină mare (Gallinago media) 
 Becațină mică (Lymnocryptes minimus) 
 Boicuș (Remiz pendulinus) 
 Botgros (Coccothraustes coccothraustes)
 Botgros cu piept purpuriu  (Pheucticus ludovicianus) 
 Brumăriță de pădure (Prunella modularis) 
 Brumăriță de stâncă (Prunella collaris) 
 Bufniță de zăpadă (Bubo scandiacus) 
 Buhai de baltă (Botaurus stellaris) 
 Buhă (Bubo bubo) 
 Cânepar (Linaria cannabina) 
 Capîntortură (Jynx torquilla) 
 Caprimulg (Caprimulgus europaeus) 
 Cârstel de baltă (Rallus aquaticus) 
 Călifar alb (Tadorna tadorna) 
 Călifar roșu (Tadorna ferruginea) 
 Cănăraș (Serinus serinus) 
 Chiră de baltă (Sterna hirundo) 
 Chiră de mare (Thalasseus sandvicensis) 
 Chiră mică (Sternula albifrons) 
 Chiră polară (Sterna paradisaea) 
 Chirighiță cu obraz alb (Chlidonias hybrida) 
 Chirighiță cu aripi albe (Chlidonias leucopterus) 
 Chirighiță neagră (Chlidonias niger) 
 Cinghiță alpină (Montifringilla nivalis) 
 Cinteză (Fringilla coelebs) 
 Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla) 
 Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) 
 Cioară grivă (Corvus cornix) 
 Cioară neagră (Corvus corone) 
 Ciocârlan (Galerida cristata) 
 Ciocârlie cu aripi albe (Alauda leucoptera) 
 Ciocârlie cu două pete (Melanocorypha bimaculata) 
 Ciocârlie de Bărăgan (Melanocorypha calandra) 
 Ciocârlie de câmp (Alauda arvensis) 
 Ciocârlie de pădure (Lullula arborea) 
 Ciocârlie de stol (Calandrella brachydactyla) 
 Ciocârlie mică (Alaudala rufescens) 
 Ciocârlie neagră (Melanocorypha yeltoniensis) 
 Ciocârlie urecheată (Eremophila alpestris) 
 Ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos) 
 Ciocănitoare de grădină (Dendrocopos syriacus) 
 Ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus) 
 Ciocănitoare de stejar (Leiopicus medius) 
 Ciocănitoare neagră (Dryocopus martius) 
 Ciocănitoare pestriță mare (Dendrocopos major) 
 Ciocănitoare pestriță mică (Dryobates minor) 
 Ciocîntors (Recurvirostra avosetta) 
 Ciovlică negrie (Glareola nordmanni) 
 Ciovlică ruginie (Glareola pratincola) 
 Ciuș (Otus scops) 
 Ciuf de câmp (Asio flammeus) 
 Ciuf de pădure (Asio otus) 
 Ciuhurez (Surnia ulula) 
 Ciuvică (Glaucidium passerinum) 
 Cocoș de munte (Tetrao urogallus) 
 Cocoșar (Turdus pilaris) 
 Cocor (Grus grus) 
 Cocor mic (Anthropoides virgo) 
 Cocoșul de mesteacăn (Lyrurus tetrix) 
 Codalb (Haliaeetus albicilla) 
 Codobatură albă (Motacilla alba) 
 Codobatură cu cap galben (Motacilla citreola) 
 Codobatură de munte (Motacilla cinerea) 
 Codobatură galbenă (Motacilla flava) 
 Codroș de munte (Phoenicurus ochruros) 
 Codroș de pădure (Phoenicurus phoenicurus) 
 Cojoaică cu degete scurte (Certhia brachydactyla) 
 Cojoaică de pădure (Certhia familiaris) 
 Coțofană (Pica pica) 
 Corb (Corvus corax) 
 Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis) 
 Corcodel cu gât roșu (Podiceps grisegena) 
 Corcodel de iarnă (Podiceps auritus) 
 Corcodel mare (Podiceps cristatus) 
 Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) 
 Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) 
 Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) 
 Cormoran moțat (Phalacrocorax aristotelis) 
 Cresteț cenușiu (Zapornia parva) 
 Cresteț mic (Zapornia pusilla) 
 Cresteț pestriț (Porzana porzana) 
 Cristel de câmp (Crex crex) 
 Cuc (Cuculus canorus) 
 Cuc pestriț (Clamator glandarius) 
 Cucuvea (Athene noctua)
 Cufundar cu cioc alb (Gavia adamsii) 
 Cufundar mare (Gavia immer) 
 Cufundar mic (Gavia stellata) 
 Cufundar polar (Gavia arctica) 
 Culic cu cioc subțire (Numenius tenuirostris) 
 Culic mare (Numenius arquata) 
 Culic mic (Numenius phaeopus) 
 Drepnea mare (Tachymarptis melba) 
 Drepnea neagră (Apus apus) 
 Drepnea palidă (Apus pallidus) 
 Dropie (Otis tarda) 
 Dropie gulerată (Chlamydotis macqueenii) 
 Dumbrăveancă (Coracias garrulus) 
 Egretă mare (Ardea alba) 
 Egretă mică (Egretta garzetta) 
 Eider (Somateria mollissima) 
 Erete alb (Circus macrourus) 
 Erete de stuf (Circus aeruginosus) 
 Erete sur (Circus pygargus) 
 Erete vânăt (Circus cyaneus) 
 Fâsă asiatică (Anthus richardi) 
 Fâsă de câmp (Anthus campestris) 
 Fâsă de luncă (Anthus pratensis) 
 Fâsă de munte (Anthus spinoletta) 
 Fâsă de pădure (Anthus trivialis) 
 Fâsă de stâncă (Anthus petrosus) 
 Fâsă roșiatică (Anthus cervinus) 
 Fazan (Phasianus colchicus) 
 Ferestraș mare (Mergus merganser) 
 Ferestraș mic (Mergellus albellus) 
 Ferestraș moțat (Mergus serrator) 
 Flaming roz (Phoenicopterus roseus) 
 Florinte (Chloris chloris) 
 Fluierar cu picioare roșii (Tringa totanus) 
 Fluierar cu picioare verzi (Tringa nebularia) 
 Fluierar cu piept gălbui (Calidris subruficollis) 
 Fluierar de lac (Tringa stagnatilis) 
 Fluierar de mlaștină (Tringa glareola) 
 Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) 
 Fluierar de zăvoi (Tringa ochropus) 
 Fluierar mare cu picioare galbene  (Tringa melanoleuca)
 Fluierar negru (Tringa erythropus) 
 Fluierar sur (Xenus cinereus) 
 Fluturaș de stâncă (Tichodroma muraria) 
 Forfecar (Loxia pytyopsittacus) 
 Forfecuță (Loxia curvirostra) 
 Forfecuță bălțată (Loxia leucoptera) 
 Forfecuță scoțiană (Loxia scotica) 
 Frunzăriță balcanică (Hippolais olivetorum) 
 Frunzăriță cenușie (Iduna pallida) 
 Frunzăriță galbenă (Hippolais icterina) 
 Fugaci de țărm (Calidris alpina) 
 Fugaci mare (Calidris canutus) 
 Fugaci mic (Calidris minuta) 
 Fugaci pătat (Calidris melanotos) 
 Fugaci pitic (Calidris temminckii) 
 Fugaci roșcat (Calidris ferruginea) 
 Furtunar comun (Hydrobates pelagicus) 
 Gaiță (Garrulus glandarius) 
 Gaie cenușie (Elanus caeruleus) 
 Gaie neagră (Milvus migrans) 
 Gaie roșie (Milvus milvus) 
 Gârliță mare (Anser albifrons) 
 Gârliță mică (Anser erythropus) 
 Gâscă canadiană (Branta canadensis) 
 Gâscă călugăriță (Branta leucopsis) 
 Gâscă cu cioc scurt (Anser brachyrhynchus) 
 Gâscă cu gât roșu (Branta ruficollis) 
 Gâscă de India (Anser indicus) 
 Gâscă de semănătură (Anser fabalis) 
 Gâscă de vară (Anser anser) 
 Gâscă de zăpadă (Anser caerulescens) 
 Gâscă egipteană (Alopochen aegyptiaca) 
 Gâscă neagră (Branta bernicla) 
 Găinușa de stepă (Syrrhaptes paradoxus) 
 Găinușă de baltă (Gallinula chloropus) 
 Ghionoaie sură (Picus canus) 
 Ghionoaie verde (Picus viridis) 
 Grangur (Oriolus oriolus) 
 Graur (Sturnus vulgaris) 
 Grelușel de stuf (Locustella luscinioides) 
 Grelușel de zăvoi (Locustella fluviatilis) 
 Grelușel pătat (Locustella naevia) 
 Grelușel siberian (Locustella certhiola)
 Gușă roșie siberiană  (Calliope calliope) 
 Gușă vânătă (Cyanecula svecica) 
 Guguștiuc (Streptopelia decaocto) 
 Hoitar (Neophron percnopterus) 
 Huhurez mare (Strix uralensis) 
 Huhurez mic (Strix aluco) 
 Ielcovan estic (Puffinus yelkouan) 
 Ieruncă (Bonasa bonasia) 
 Ieruncă alpină (Lagopus muta) 
 Inăriță (Acanthis flammea) 
 Inăriță cu cioc galben (Linaria flavirostris) 
 Inăriță de tundră (Acanthis hornemanni)
 Iunco cu ochi negri  (Junco hyemalis) 
 Lăcar cafeniu (Acrocephalus agricola) 
 Lăcar de mlaștină (Acrocephalus palustris) 
 Lăcar de pipirig (Acrocephalus paludicola) 
 Lăcar de stuf (Acrocephalus scirpaceus) 
 Lăcar mare (Acrocephalus arundinaceus) 
 Lăcar mic (Acrocephalus schoenobaenus) 
 Lăcar nordic (Acrocephalus dumetorum) 
 Lăcustar (Pastor roseus) 
 Lăstun de casă (Delichon urbicum) 
 Lăstun de mal (Riparia riparia) 
 Lăstun de stâncă (Ptyonoprogne rupestris) 
 Lebădă de iarnă (Cygnus cygnus) 
 Lebădă de vară (Cygnus olor) 
 Lebădă mică (Cygnus columbianus) 
 Lebădă neagră (Cygnus atratus) 
 Lișiță (Fulica atra) 
 Lopătar (Platalea leucorodia) 
 Lup de mare (Stercorarius pomarinus) 
 Lup de mare atlantic (Catharacta skua) 
 Lup de mare codat (Stercorarius longicaudus) 
 Lup de mare mic (Stercorarius parasiticus) 
 Măcăleandru (Erithacus rubecula) 
 Măcăleandrul albastru (Tarsiger cyanurus)
 Măcăleandru roșcat (Cercotrichas galactotes) 
 Mărăcinar asiatic (Saxicola maurus) 
 Mărăcinar mare (Saxicola rubetra) 
 Mărăcinar negru (Saxicola rubicola) 
 Mătăsar (Bombycilla garrulus) 
 Mierlă (Turdus merula) 
 Mierlă albastră (Monticola solitarius) 
 Mierlă de piatră (Monticola saxatilis) 
 Mierlă gulerată (Turdus torquatus) 
 Minuniță (Aegolius funereus) 
 Mugurar (Pyrrhula pyrrhula) 
 Mugurar cu trompetă (Bucanetes githagineus) 
 Mugurar de taigă (Pinicola enucleator) 
 Mugurar roșu (Carpodacus erythrinus) 
 Muscar gulerat (Ficedula albicollis) 
 Muscar mic (Ficedula parva) 
 Muscar negru (Ficedula hypoleuca) 
 Muscar semigulerat (Ficedula semitorquata) 
 Muscar siberian (Ficedula albicilla) 
 Muscar sur (Muscicapa striata) 
 Nagâț (Vanellus vanellus) 
 Nagăț cu coada albă (Vanellus leucurus) 
 Nagăț de stepă (Vanellus gregarius) 
 Nagăț sudic (Vanellus spinosus) 
 Nisipar (Calidris alba) 
 Notatiță (Phalaropus lobatus) 
 Notatiță americană (Steganopus tricolor) 
 Notatiță cu cioc lat (Phalaropus fulicarius) 
 Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) 
 Papagalul marele Alexander (Psittacula eupatria) 
 Papagalul micul Alexander (Psittacula krameri)
 Parula nordică  (Setophaga americana) 
 Pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus) 
 Pasărea omătului (Plectrophenax nivalis) 
 Pelican comun (Pelecanus onocrotalus) 
 Pelican creț (Pelecanus crispus) 
 Pescăraș albastru (Alcedo atthis)
 Pescăraș pestriț (Ceryle rudis) 
 Pescărel negru (Cinclus cinclus) 
 Pescăriță mare (Hydroprogne caspia) 
 Pescăriță râzătoare (Gelochelidon nilotica) 
 Pescăruș argintiu (Larus argentatus) 
 Pescăruș asiatic (Larus ichthyaetus) 
 Pescăruș cu aripi albe (Larus glaucoides) 
 Pescăruș cu cap negru (Larus melanocephalus) 
 Pescăruș cu coadă scobită (Xema sabini) 
 Pescăruș cu picioare galbene (Larus michahellis) 
 Pescăruș cu trei degete (Rissa tridactyla) 
 Pescăruș de ghețuri (Larus hyperboreus)
 Pescăruș alb  (Pagophila eburnea)
 Pescăruș mediteranean  (Larus audouinii) 
 Pescăruș mic (Hydrocoloeus minutus) 
 Pescăruș negricios (Larus fuscus) 
 Pescăruș negricios siberian (Larus heuglini) 
 Pescăruș negru (Larus marinus) 
 Pescăruș pontic (Larus cachinnans) 
 Pescăruș râzător (Larus ridibundus) 
 Pescăruș rozalb (Larus genei) 
 Pescăruș sur (Larus canus)
 Pescăruș sur mare (Larus delawarensis)
 Pescărușul lui Franklin (Larus pipixcan) 
 Piciorong (Himantopus himantopus) 
 Pietrar caucazian (Oenanthe finschii)
 Pietrar de deșert (Oenanthe deserti)
 Pietrar mediteranean (Oenanthe hispanica) 
 Pietrar negru (Oenanthe pleschanka) 
 Pietrar negru de stâncă  (Oenanthe leucura)
 Pietrar răsăritean (Oenanthe isabellina) 
 Pietrar sur (Oenanthe oenanthe) 
 Pietruș (Arenaria interpres) 
 Pițigoi albastru (Cyanistes caeruleus) 
 Pițigoi azuriu (Cyanistes cyanus) 
 Pițigoi codat (Aegithalos caudatus) 
 Pițigoi de brădet (Periparus ater) 
 Pițigoi de livadă (Poecile lugubris) 
 Pițigoi de munte (Poecile montanus) 
 Pițigoi de stuf (Panurus biarmicus) 
 Pițigoi mare (Parus major) 
 Pițigoi moțat (Lophophanes cristatus)
 Pițigoi siberian  (Poecile cinctus) 
 Pițigoi sur (Poecile palustris) 
 Pitulice cu sprânceană galbenă (Phylloscopus inornatus)
 Pitulice de Himalaia (Phylloscopus humei)  
 Pitulice de ienupăr (Phylloscopus nitidus) 
 Pitulice de munte orientală (Phylloscopus orientalis) 
 Pitulice fluierătoare (Phylloscopus trochilus) 
 Pitulice întunecată (Phylloscopus fuscatus) 
 Pitulice mică (Phylloscopus collybita) 
 Pitulice mică siberiană (Phylloscopus tristis) 
 Pitulice sfârâitoare (Phylloscopus sibilatrix) 
 Pitulice sprâncenată (Phylloscopus proregulus) 
 Pitulice verzuie (Phylloscopus trochiloides) 
 Ploier argintiu (Pluvialis squatarola) 
 Ploier auriu (Pluvialis apricaria) 
 Ploier auriu din Pacific (Pluvialis fulva) 
 Porumbel de scorbură (Columba oenas) 
 Porumbel de stâncă (Columba livia) 
 Porumbel gulerat (Columba palumbus) 
 Potârniche (Perdix perdix) 
 Potârniche cu picioare roșii  (Alectoris rufa)
 Potârniche de stâncă (Alectoris graeca) 
 Prepeliță (Coturnix coturnix) 
 Presură bărboasă (Emberiza cirlus) 
 Presură creștet alb (Emberiza leucocephalos) 
 Presură cu cap negru (Emberiza melanocephala) 
 Presură cu cap sur (Emberiza caesia)
 Presură cu piept galben  (Emberiza aureola) 
 Presură de grădină (Emberiza hortulana) 
 Presură de munte (Emberiza cia) 
 Presură de pădure (Emberiza rustica) 
 Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) 
 Presură de tundră (Calcarius lapponicus) 
 Presură galbenă (Emberiza citrinella) 
 Presură mică (Emberiza pusilla) 
 Presură striată ruginie  (Passerella iliaca)
 Presură sură (Emberiza calandra) 
 Prigorie (Merops apiaster) 
 Privighetoare de baltă (Acrocephalus melanopogon) 
 Privighetoare de zăvoi (Luscinia luscinia) 
 Privighetoare roșcată (Luscinia megarhynchos) 
 Prundaș de nămol (Calidris falcinellus) 
 Prundăraș asiatic (Charadrius asiaticus) 
 Prundăraș cu coadă ascuțită (Charadrius vociferus) 
 Prundăraș de deșert (Charadrius leschenaultii) 
 Prundăraș de munte (Eudromias morinellus) 
 Prundăraș de sărătură (Charadrius alexandrinus) 
 Prundăraș gulerat mare (Charadrius hiaticula) 
 Prundăraș gulerat mic (Charadrius dubius) 
 Prundăraș mic de deșert (Charadrius mongolus) 
 Pupăză (Upupa epops) 
 Rață cârâitoare (Spatula querquedula) 
 Rață catifelată (Melanitta fusca) 
 Rață cu cap alb (Oxyura leucocephala) 
 Rață cu cap castaniu (Aythya ferina) 
 Rață cu cap negru (Aythya marila) 
 Rață cu ciuf (Netta rufina) 
 Rață cu guler negru (Callonetta leucophrys) 
 Rață cu ochi de șoim (Aix sponsa) 
 Rață cucuiată (Aythya collaris) 
 Rață de ghețuri (Clangula hyemalis) 
 Rață fluierătoare (Mareca penelope) 
 Rață fluierătoare ciliană (Mareca sibilatrix) 
 Rață lingurar (Spatula clypeata) 
 Rață mandarin (Aix galericulata) 
 Rață mare (Anas platyrhynchos) 
 Rață mică (Anas crecca) 
 Rață moțată (Aythya fuligula) 
 Rață neagră (Melanitta nigra) 
 Rață pestriță (Mareca strepera) 
 Rață porumbacă (Marmaronetta angustirostris) 
 Rață roșie (Aythya nyroca) 
 Rață sulițar (Anas acuta) 
 Rață sunătoare (Bucephala clangula) 
 Rață sunătoare americană (Bucephala albeola) 
 Rândunică (Hirundo rustica) 
 Rândunică roșcată (Cecropis daurica) 
 Scatiu (Spinus spinus) 
 Scoicar (Haematopus ostralegus) 
 Sfrâncioc asiatic (Lanius isabellinus) 
 Sfrâncioc cu cap roșu (Lanius senator) 
 Sfrâncioc cu fruntea neagră (Lanius minor) 
 Sfrâncioc cu mască (Lanius nubicus) 
 Sfrâncioc mare (Lanius excubitor) 
 Sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio) 
 Silvie cu cap negru (Sylvia atricapilla) 
 Silvie cu gât negru (Sylvia rueppelli) 
 Silvie de câmp (Sylvia communis) 
 Silvie de deșert (Sylvia nana) 
 Silvie de zăvoi (Sylvia borin) 
 Silvie estică de grădină (Sylvia crassirostris) 
 Silvie mediteraneană (Sylvia melanocephala) 
 Silvie mică (Sylvia curruca) 
 Silvie porumbacă (Sylvia nisoria) 
 Silvie roșcată (Sylvia cantillans) 
 Sitar de mal (Limosa limosa) 
 Sitar de mal nordic (Limosa lapponica) 
 Sitar de nămol cu cioc lung (Limnodromus scolopaceus) 
 Sitar de nămol cu cioc scurt  (Limnodromus griseus)
 Sitar de pădure (Scolopax rusticola) 
 Spârcaci (Tetrax tetrax) 
 Stâncuță alpină (Pyrrhocorax graculus) 
 Stâncuță de munte (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
 Stârc cenușiu (Ardea cinerea) 
 Stârc de cireadă (Bubulcus ibis) 
 Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax) 
 Stârc galben (Ardeola ralloides) 
 Stârc pitic (Ixobrychus minutus) 
 Stârc roșu (Ardea purpurea) 
 Stăncuță (Corvus monedula) 
 Sticlete (Carduelis carduelis) 
 Strigă (Tyto alba) 
 Stufârică pătată (Cisticola juncidis) 
 Stufărică (Cettia cetti) 
 Sturz auriu (Zoothera aurea) 
 Sturz cântător (Turdus philomelos)
 Sturz cu aripi ruginii  (Turdus eunomus)
 Sturz cu piept roșu  (Turdus migratorius) 
 Sturz de vâsc (Turdus viscivorus) 
 Sturzul viilor (Turdus iliacus) 
 Șerpar (Circaetus gallicus) 
 Șoim călător (Falco peregrinus) 
 Șoim de iarnă (Falco columbarius)
 Șoim de tundră  (Falco rusticolus) 
 Șoim dunărean (Falco cherrug) 
 Șoim mediteranean (Falco eleonorae) 
 Șoim sudic (Falco biarmicus) 
 Șoimul rândunelelor (Falco subbuteo) 
 Șorecar asiatic (Buteo hemilasius) 
 Șorecar comun (Buteo buteo) 
 Șorecar încălțat (Buteo lagopus) 
 Șorecar mare (Buteo rufinus) 
 Turturică (Streptopelia turtur) 
 Turturică roșcată (Streptopelia orientalis) 
 Țiclean (Sitta europaea) 
 Țiclean de stâncă (Sitta neumayer) 
 Țigănuș (Plegadis falcinellus) 
 Uligan pescar (Pandion haliaetus) 
 Uliu cu picioare scurte (Accipiter brevipes) 
 Uliu păsărar (Accipiter nisus) 
 Uliu porumbar (Accipiter gentilis) 
 Vânturel de Amur (Falco amurensis) 
 Vânturel de seară (Falco vespertinus) 
 Vânturel mic (Falco naumanni) 
 Vânturel roșu (Falco tinnunculus) 
 Viespar (Pernis apivorus) 
 Vrabie de câmp (Passer montanus) 
 Vrabie de casă (Passer domesticus) 
 Vrabie negricioasă (Passer hispaniolensis) 
 Vrabie de stâncă (Petronia petronia) 
 Vultur pleșuv negru (Aegypius monachus) 
 Vultur sur (Gyps fulvus) 
 Zăgan (Gypaetus barbatus) 

 Arii de Importanță Avifaunistică Ariile de Importanță Avifaunistică (AIA, în engleză Important Birds Area - IBA) sunt arii importante pentru menținerea populațiilor de păsări sălbatice și concentrarea activităților de conservare pentru protecția acestor suprafețe. Programul IBA a fost lansat de BirdLife International în 1989 și este acceptat de către Uniunea Europeană ca fiind de o importanță majoră pentru conservarea păsărilor sălbatice și a habitatelor acestora, el fiind utilizat pentru ghidarea acțiunile de gestionare a suprafețelor importante pentru cuibăritul, migrația, hrănirea și iernarea populațiilor de păsări. Ariile de Importanță Avifaunistică trebuie să întrunească următoarele condiții: găzduiesc efective semnificative ale uneia sau mai multor specii de păsări amenințate la nivel global; fac parte dintr-o serie de arii care conțin o gamă de specii cu distribuție restrânsă; găzduiesc efective deosebit de mari de păsări migratoare sau gregare.Ariile de Importanță Avifaunistică (AIA; IBA) sunt propuse de Birdlife, dar nu au statut legal de protecție, cele care au primit statutul legal de protecție prin hotărâre de guvern sunt numite Arii de Protecție Specială Avifaunistică (APSA, SPA) și sunt protejate la nivel european și național conform cerințelor Directivei Păsări a Uniunii EuropeneHotărâre Nr. 1284 din 24 octombrie 2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Emitent: Guvernul României. Monitorul Oficial Nr. 739 din 31 octombrie 2007

În România au fost identificate 132 Arii de Importanță Avifaunistică (AIA), însă prin hotărâre de guvern au fost desemnate 148 de Arii de Protecție Specială Avifaunistică.Guvernul României. Hotărâre Nr. 971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Monitorul Oficial Nr. 715 din 11 octombrie 2011

 Referințe 

 Bibliografie 
 Robert Ritter von Dombrowski. Păsările României (Ornis Romaniæ). Descriere sistematică și biologico-geografică, completată, ilustrată și prelucrată. Traducere din limba germană, prelucrare și completare de Profesor Dionisie Linția, Directorul Muzeului Ornitologic din Timișoara. Volumul I. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946
 Dionisie Linția. Păsările din R. P. R. Vol. al II-lea. Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1954
 Dionisie Linția. Păsările din R. P. R. Vol. al III-lea. Editura Academia Republicii Populare Romîne, 1955
 Ion I.Cătuneanu, Ioan Korodi Gál, Dan Munteanu, Sergiu Pașcovschi, Emil Vespremeanu. Fauna Republicii Socialiste România. Vol. XV : Aves (Păsări). Fascicula 1 : Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes. București : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1978.
 Håkan Delin, Lars Svensson. Philip's Păsările din România și Europa. Determinator ilustrat. București 2016
 Andrei Munteanu, Tudor Cozari, Nicolae Zubcov. Lumea animală a Moldovei. Volumul 3: Păsări. Chișinău, Editura Știința, 2006.
 Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România. Texte prezentare: Milca Petrovici. Coordonare științifică: Societatea Ornitologică Română/BirdLife International și Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus”. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Biodiversitate. Editura Noi Media Print S.A. în colaborare cu Media & Nature Consulting S.R.L. București, 2015
 Lista speciilor de păsări din România / A Romániában megfigyelt madárfajok listája. Milvus Group, 2008
 László Szabó-Szeley, Zoltán Baczó. Lista oficială al păsărilor din România. Comisia Romănă de Rarități Avifaunistice, Decembrie 2004
 Daróczi J. Sz., Bugariu S., Fântână C., Kelemen A. M., Kovács I., Ölvedi Szilárd-Zs., Szabó J. (2015). Raportul Comitetului de rarități Avifaunistice din România (CRAR) privind aparițiile speciilor rare în România, în perioada 2010-2014 (Partea I.). Raport CRAR 2010-2014. Nr. 1/2015
 Dumitru Murariu. Systematic List of the Romanian Vertebrate Fauna. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa», Vol. LIII, pp. 377–411, Décembre 2010
 Dimitrie Radu. Păsările în peisajele României. Editura Sport-Turism, București, 1984
 Dimitrie Radu. Mic atlas ornitologic. Păsările lumii. Editura Albatros, București. 1983
 Dimitrie Radu. Lumea neștiuta a pasărilor din Delta Dunării. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1988
 Dimitrie Radu. Păsările din Delta Dunării. Ed. Academiei R.S.R., București, 1979.
 Dimitrie Radu. Păsările din Carpați. Editura Academiei RSR 1967
 Matei Tălpeanu, Maria Paspaleva. Aripi deasupra Deltei. Editura Științifică, București, 1973 
 D. Munteanu. Păsările rare, vulnerabile și periclitatea în România.'' Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 2009
 Enciclopedie ilustrata. Păsările lumii. Editura Aquila. 2009
 Dan Munteau, Peter Weber, Aurel Papadopol. Atlasul păsărilor clocitoare din România. Ediția a II a, Cluj-Napoca, 2002, publicație S.O.R.
 Victor Ciochia. Dinamica și migrația păsărilor. Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1984.
 Bruun, B., Delin, H., Svensson, L., Munteanu, D. Hamlyn Guide: Păsările din România și Europa, determinator ilustrat, Octopus Publishing Group Ltd, Londra. 1999
 George D. Vasiliu și L. Rodewald. Pasarile din România (determinator). Institutul National Zootehnic. 1940

Legături externe 
 Societatea Ornitologică Română (SOR)
 Societatea Ornitologică Română (SOR). Noutăți
 Societatea Ornitologică Română (SOR). Facebook
 Romania. Species list. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.
 Specii noi din România. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.
 Ariile de Importanță Avifaunistică (AIA / IBA) din România. 

România
Liste legate de România
Listă